

Cinema
Mutiny – cortometraggio muto del 1916 diretto da Jay Hunt
Mutiny – cortometraggio muto del 1917 diretto da Lynn F. Reynolds
Mutiny – film muto del 1925 diretto da F. Martin Thornton
Gli ammutinati dell'Atlantico (Mutiny) – film del 1952

Musica
Mutiny – album dei The Birthday Party

Televisione
Mutiny – film per la televisione del 1999